Di Giovanni – cognome italiano
 Di Giovanni – famiglia nobile siciliana
Alessio Di Giovanni – poeta e drammaturgo italiano, figlio di Gaetano
Andrea di Giovanni – pittore italiano
Apollonio di Giovanni – pittore e miniatore italiano
Arnaldo Di Giovanni - politico italiano
Augusto Di Giovanni – attore italiano
Augusto di Giovanni – fotografo italiano
Bartolomeo di Giovanni – pittore italiano
Benvenuto di Giovanni – pittore italiano
Bertoldo di Giovanni – scultore e medaglista italiano
Dario di Giovanni – pittore italiano
Eduardo Di Giovanni – avvocato e politico italiano
Emanuele Di Giovanni – pittore italiano
Francesco Di Giovanni – politico italiano
Gaetano Di Giovanni – storico e politico italiano, padre di Alessio
Gianni Di Giovanni – giornalista italiano
Matteo di Giovanni – pittore italiano
Michele di Giovanni da Fiesole – architetto e scultore italiano
Pasquale Di Giovanni – ex calciatore italiano
Vincenzo Di Giovanni – ex calciatore italiano
Vincenzo Di Giovanni – storico e letterato italiano

Altro
17435 di Giovanni – asteroide areosecante